O termo Cayuga pode referir-se a:

 Cayuga, povo nativo estadunidense

Lugares
Nos Estados Unidos da América
 Cayuga, no estado de Dakota do Norte
 Cayuga, no estado de Illinois
 Cayuga, no estado de Indiana 
 Cayuga, no estado de Nova Iorque
 Cayuga, no Texas

 
No Canadá
 Cayuga, vila na província de Ontário

Desambiguação